Rio Grande eller Río Grande kan syfta på
Rio Grande spanska och portugisiska för stora floden

 Rio Grande – en flod vid mexikanska golfen, del av statsgränsen mellan Mexiko och USA
 Republiken Rio Grande – en kortlivad republik i Nordamerika 1840

Företag
 Denver and Rio Grande Western Railroad – nedlagd järnväg i USA
 Rio Grande Games – brädspelspublicerare

Kultur
 Rio Grande (film) – en westernfilm från 1950
 The Rio Grande – ett verk för kör och orkester av Constant Lambert från 1929

Geografi

Argentina 

 Río Grande kommun, Argentina, Eldslandet, 
 Río Grande, Tierra del Fuego, kommunhuvudort, Eldslandet, 
 Río Grande, Tierra del Fuego, stad, 
 Río Grande (vattendrag i Argentina, Mendoza),

Belize 

 Rio Grande (vattendrag i Belize), Toledo,

Bolivia 

 Río Grande (vattendrag i Bolivia, Santa Cruz),

Brasilien 

 Rio Grande (kommun), Rio Grande do Sul, 
 Rio Grande, Rio Grande do Sul, ort, 
 Rio Guarita (vattendrag i Brasilien), Rio Grande do Sul, 
 Rio Grande (vattendrag i Brasilien, São Paulo), 
 Rio Grande (vattendrag i Brasilien, Rio de Janeiro, lat -21,60, long -41,79), 
 Rio Grande (vattendrag i Brasilien, Bahia, lat -11,08, long -43,15), 
 Rio Grande (Minas Gerais), vattendrag, São Paulo, 
 Rio Grande, Rio Grande do Sul, flygplats, 
 Rio Grande do Norte – en delstat i nordöstra delen av landet
 Rio Grande do Sul – den sydligaste delstaten

Chile 

 Río Grande (vattendrag i Chile, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, lat -53,98, long -70,10), 
 Río Grande (vattendrag i Chile, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, lat -53,09, long -71,33), 
 Río Grande (vattendrag i Chile, Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, lat -53,00, long -71,87), 
 Río Grande (vattendrag i Chile, Región de Aisén, lat -44,67, long -72,29), 
 Río Grande (vattendrag i Chile, Región de Coquimbo), 
 Quebrada de Río Grande, periodiskt vattendrag, Región de Antofagasta, 
 Río Caramávida, vattendrag, Región del Biobío,

Colombia 

 Río Grande (vattendrag i Colombia, Antioquia, lat 6,56, long -75,22),

Costa Rica 

 Río Terraba, vattendrag, Puntarenas, 
 Río Grande de Tárcoles, vattendrag,

Dominikanska republiken 

 Río Grande, Dominikanska republiken, ort,

Ecuador 

 Río Catamayo, vattendrag, Loja,

Guatemala 

 Río Motagua (vattendrag, lat 15,72, long -88,24), 
 Río Grande de Zacapa, vattendrag, Departamento de Zacapa,

Guinea-Bissau 

 Rio Grande de Buba, flodmynning,

Honduras 

 Río Higuito, å, 
 Río Sico, vattendrag,

Mexiko 

 Río Grande, Oaxaca, 
 Río Grande, Zacatecas, 
 Río Grande kommun, Mexiko, Zacatecas, 
 Río Grande, Michoacán de Ocampo, 
 Río Grande, Tila, 
 Río Grande, Comitán, 
 Río Grande, Veracruz, 
 Río Grande, Villa Corzo,

Nicaragua 
 Río Grande de Matagalpa – en flod i östra Nicaragua

Spanien 

 Río Grande (vattendrag i Spanien, Andalusien, Provincia de Málaga, lat 36,72, long -4,69),

USA 

 Rio Grande City, Texas – administrativ huvudort i Starr County i Texas

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Brasilienförgreningar
Robotskapade Chileförgreningar
Robotskapade Guinea-Bissauförgreningar
Robotskapade Hondurasförgreningar